Speelman ist der Familienname folgender Personen:

 Cornelis Speelman (1628–1684), niederländischer Generalgouverneur
 Jonathan Speelman (* 1956), britischer Schachmeister
 Raniero Speelman (* 1957), niederländischer Romanist
 Wim Speelman (1919–1945), niederländischer Widerstandskämpfer

Siehe auch:
 Spelman
 Spielman
 Spielmann (Begriffsklärung)